Cordal puede referirse a:

 Cordal, tercer molar o muela del juicio.
 Cordal, en los instrumentos de cuerda, pieza fija donde se atan las cuerdas.
 Cordal, en geografía, línea superior de una sucesión de montañas.
 El Cordal, montaña asturiana (España), cerca de la localidad de Pola de Lena.